Uddin ist der Familienname folgender Personen:

 Anwar Uddin (* 1981), englischer Fußballspieler
 Chowdhury Mueen Uddin (* 1948), bangladeschisch-britischer Politiker der Jamaat-e-Islami
 Mohammed Jalal Uddin (* 1983), bangladeschischer Fußballschiedsrichter
 Pola Uddin, Baroness Uddin (* 1959), britische Politikerin (Labour Party)